Janitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Janitsch (um 1752–1812), böhmischer Geiger
 Johann Gottlieb Janitsch (1708–1763), deutscher Komponist